Ferrita puede referirse a:
 Ferrita, o hierro alfa (α-Fe), uno de los alótropos del hierro que es estable a temperatura y presión ambiente. 
 Ferrita, una cerámica ferromagnética.